Józef Joniec (1900–1956) – polski ksiądz, kapelan wojskowy, podpułkownik
 Józef Joniec SchP (1959–2010) – polski pijar, inicjator Stowarzyszenia Parafiada